De Players Championship Finals 2015 (ook bekend als de Cash Converters Players Championship 2015 voor sponsor doeleinden), was de achtste editie van de Players Championship Finals, een darttoernooi waaraan de top 32 van de PDC Pro Tour Order of Merit 2015 deelnemen. Het toernooi werd gehouden van 27 november tot 29 november in het Butlins Minehead Resort in Minehead.

De verdedigend kampioen was Gary Anderson. In de vorige editie versloeg hij in de finale Adrian Lewis met 11-6.

Michael van Gerwen wist het toernooi voor de tweede keer te winnen door in de finale Adrian Lewis met 11–6 te verslaan.

Gekwalificeerde spelers
De top 32 van de PDC ProTour Order of Merit 2015 heeft zich gekwalificeerd:

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld bedraagt £300,000.

Schema
De loting vond plaats op 25 oktober 2015.

Darts in 2015
2015